František Kaberle, češki hokejist, * 6. avgust 1951, Kladno, Češka.

Kaberle je igral za kluba Dukla Jihlava in HC Kladno v češkoslovaški ligi. Šestkrat je osvojil naslov državnega prvaka, v sezoni 1973/74 z Duklo Jihlava ter v sezonah 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78 in 1979/80 s Kladnim.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1980 in petih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil dve zlati in tri srebrne medalje.

Tudi njegova sinova František in Tomáš sta hokejista. Leta 2010 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 76
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 80
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti HC Kladno
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih